Бунчиха:

 Бунчиха — река в Московской области, левый приток реки Каширки.
 Бунчиха — деревня в Троицком административном округе Москвы.